Латернс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код  —  80411.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Харальд Незензон по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга